Ehrhard peut désigner :

Patronymes 
 Albert Ehrhard, prêtre catholique
 Dominique Ehrhard, artiste français

Prénoms 
 Ehrhard Schmidt

Autres 
 La maison Ehrhard, monument historique situé à Thann